AEC es el acrónimo para:
 Antes de la era común.
 Asociación Española de Empresas de Consultoría.
 Actividades Educativas Culturales, organización prestadora de servicios educativos.
 Administración Espacial Nacional China.
 Asociación de Estados del Caribe.
 Agencia Espacial de Cataluña.
 Asociación Española para la Calidad.
 Associated Equipment Company, fabricante inglés de ómnibus y camiones.
 «Aprendo en casa», estrategia de aprendizaje de Perú.
 Aprendo en casa, programa de televisión de Perú.
 Aprendo en casa, plataforma educativa de Perú.
 Aprendo en casa, programa de radio de Perú.

Siglas